VHL 2010/2011 var den första säsongen av Vyssjaja Chokkejnaja Liga (VHL), som är den näst högsta divisionen i ishockey i Ryssland. Ligan bestod av 20 lag, som var uppdelade på två konferenser, där de åtta bästa lagen i varje konferens gick vidare till slutspel. Ett lag från Kazakstan deltog, övriga lag kom från Ryssland.

Tabell

Västra Konferensen

Östra Konferensen

Slutspel

Översikt

Noter

Se även
Kontinental Hockey League 2010/2011

2010 i Ryssland
2011 i Ryssland
2010 i Kazakstan
2011 i Kazakstan
Säsonger av Vyssjaja chokkejnaja liga